Talma ist
 ein nach François-Joseph Talma benanntes Bekleidungsstück, siehe dort

der Familienname folgender Personen:
 François-Joseph Talma (1763–1826), französischer Schauspieler
 Amédée-Jules-Louis François dit Talma (1792–1864), belgischer Zahnarzt
 Louise Talma (1906–1996), US-amerikanische Komponistin
 Mercedes Talma (1861–1944), englische Zauberkünstlerin, Partnerin von Le Roy, Talma & Bosco
 Sape Talma (1847–1918), niederländischer Mediziner